Михок () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Михок, Оливер (род. 1993) — венгерский шахматист, гроссмейстер.